Putallaz ist der Familienname folgender Personen:

 François-Xavier Putallaz (* 1957), Schweizer Philosoph
 Jean Romain Putallaz (* 1952), Schweizer Schriftsteller und Politiker (FDP), siehe Jean Romain